«Нью Стар» (, , «Новая звезда») — китайское торговое судно, потопленное в Японском море артиллерийским огнем с российского пограничного корабля 15 февраля 2009 года. Погибли 8 членов экипажа.

Судно «Нью Стар» ходило под флагом Сьерра-Леоне, имело порт приписки Фритаун, принадлежало шанхайской судоходной компании «Джей Рай Лаки Шипинг» () и находилось в оперативном управлении гонконгской компании «Цзижуйсян».

Предыстория гибели судна 
29 января 2009 года судно «Нью Стар» прибыло в порт Находка с грузом 4,5 тысячи тонн таиландского риса. По окончании разгрузки было обнаружено, что 400 тонн риса испорчены морской водой. Грузополучатель ООО «Продпрограмма-Импульс» 8 февраля 2009 года подал заявление в суд с требованием наложить арест на судно. 10 февраля Арбитражный суд Приморского края в удовлетворении иска отказал. Последовало повторное заявление грузополучателя, и 13 февраля суд отказал в наложении на судно ареста вторично.

В течение этого времени судно находилось в простое в порту Находка. Портовая администрация отказывала «Нью Стар» в разрешении на выход в море, без указания причины. 12 февраля судовладелец отдал распоряжение капитану «Нью Стар» Навзиру Ади покинуть порт. Вечером того же дня «Нью Стар» покинул порт Находка, не получив разрешения администрации порта.

Потопление 
На перехват «Нью Стар» были направлены патрульное судно «Маньчжур» и пограничный сторожевой корабль «Приморье» пограничной службы РФ. Корабли настигли «Нью Стар» в 50 милях от берега, за пределами 12-мильной зоны территориальных вод России.

ПСКР «Приморье» совершил 515 выстрелов по «Нью Стар», в том числе причинив пробоины ниже ватерлинии, повредив кормовые надстройки и разрушив находившиеся на корме спасательные шлюпки.

«Нью Стар» подал сигнал бедствия. В ответ на сигнал бедствия к месту крушения направился спасательный буксир «Лазурит», однако он сумел прибыть к месту событий лишь спустя 8 часов.

Экипаж «Нью Стар» покинул тонущее судно на двух надувных плотах. Экипаж провёл в море на плотах около одного часа при температуре воды +4…+6 °C, температуре воздуха -5…-8 °C. Затем один из плотов был поднят на борт «Маньчжура». Второй плот при попытке его поднять перевернулся, находившиеся на нём люди упали в море и не были спасены.

Одно из тел было впоследствии обнаружено береговой охраной Японии.

Юридический статус «Нью Стар» в зоне крушения 
 Пограничная служба имеет право применять оружие только «в пределах приграничной территории» — 12-мильной зоны территориальных вод. «Нью Стар» в момент обстрела находился в 50 милях от берега.
 Статья 225-я Конвенции ООН 1982 года по морскому праву предусматривает, что при осуществлении в отношении иностранных судов своих полномочий государства не должны ставить под угрозу безопасность судоходства, подвергать судно какому-либо риску, или отводить его в небезопасные порты или на небезопасные якорные стоянки, или подвергать морскую среду чрезмерному риску.

Первоначальная информация об инциденте 
 В первоначальном официальном сообщении пограничной пресс-службы об инциденте сообщалось как о проведении спасательной операции: «Два пограничных корабля вышли в бушующее море для спасения терпящего бедствие сухогруза… Судно терпит бедствие в 50 милях от Находки…Имеет крен 30 градусов… На помощь ему поспешили 2 пограничных корабля…».
 17 февраля 2009 года на сайте youtube была опубликована видеозапись обстрела судна «Нью Стар» пограничными кораблями, что привело к изменению позиции официальных властей.

Версия МИД РФ 
Официальную версию событий 21 февраля 2009 года огласил представитель МИД А.А. Нестеренко:

«Поздно вечером 12 февраля сухогруз New Star, не пройдя таможенного и пограничного оформления, без получения соответствующего разрешения властей самовольно вышел от места стоянки в заливе Находка в сторону государственной границы. 
С 3.41 до 10.10 час. 13 февраля российские пограничные корабли подавали на судно New Star принятые в международной практике сигналы об остановке и о возможном применении против него оружия.
Судно-нарушитель на предупредительную стрельбу не реагировало, продолжая следовать курсом на выход из исключительной экономической зоны Российской Федерации. В этой ситуации в 10.51 час. пограничный корабль вынужден был произвести стрельбу на поражение по носовой части сухогруза. В 16.15 пограничный корабль был вынужден снова произвести стрельбу на поражение по винторулевой группе судна-нарушителя. Даже после этого New Star продолжало попытки уйти и было остановлено только около 18.00.
Осмотровую группу из-за плохих погодных условий высадить на борт сухогруза было невозможно. В 7.55 капитан New Star подал сигнал бедствия и решил эвакуировать экипаж.
В 8.50 экипаж покинул судно New Star с использованием спасательных плотов.
К 9.40 15 февраля пограничный корабль поднял на борт 8 человек с закрытого спасательного плота.
Объективные обстоятельства указывают на то, что данный инцидент вызван действиями капитана судна New Star, который должен нести всю вину за происшедшее».

Последствия потопления 
 Из 16 членов экипажа 8 человек погибли.
 Капитан «Нью Стар» Навзир Ади, гражданин Индонезии, был осуждён на отбывание 3 месяцев в колонии-поселении по статье 322 (часть 1) Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное пересечение границы.
 Судовладелец обвинил российских пограничников в том, что они безучастно наблюдали как тонут люди и не помогли им.
 18 февраля в 8:45 утра в Пекине 32 родственника погибших китайских моряков собрались у входа в посольство России в КНР и обратились к российской стороне с требованием компенсации за аварию. 
 В части действий сотрудников пограничной службы военная прокуратура провела проверку, не выявив нарушений.
 Восемь российских пограничников за задержание судна «Нью Стар» указом президента РФ были награждены орденами и медалями.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Появились в 2004 году
Кораблекрушения 2009 года
События 15 февраля
Февраль 2009 года
Международные инциденты
Российско-китайские отношения